Heracleum branca är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Heracleum branca ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
branca